2467 Kollontai – asteroide della fascia principale
 Alexandra Kollontai – rivoluzionaria russa